Swezeyula lonicerae är en fjärilsart som beskrevs av Elwood C. Zimmerman och Bradley 1950. Swezeyula lonicerae ingår i släktet Swezeyula och familjen gräsminerarmalar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Gräsminerarmalar
lonicerae